Pseudoschizothyra är ett släkte av svampar. Pseudoschizothyra ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoschizothyra